Panólbio (doutor) - médico antioqueno do 
 Panólbio (governador) - governador romano do 
 Panólbio (poeta) - poeta bizantino do